Якубо́вский — фамилия, образованная от польской формы имени Яков — Якуб. Встречается среди поляков, белорусов, украинцев, русских, евреев, белорусских татар.

Известные носители 
 Якубовский (в монашестве Тихон; 1721—1786) — епископ Русской православной церкви.
 
 Якубовский, Андрей Александрович (1941—2020) — российский театровед и театральный педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999).
 Якубовский, Аскольд Павлович (1927—1983) — русский советский писатель-фантаст.
 Якубовский, Валерий Викторович (1947—2001) — советский тяжелоатлет, чемпион Европы (1971).
 Якубовский, Василий Павлович (1914 — 2001) — советский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
 Якубовский, Виктор Владиславович (1896—1973) — польский филолог-славист.
 Якубовский, Владимир Викторович (род. 1952) — российский государственный деятель, мэр Иркутска (1997—2009), член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации (2009—2012).
 Якубовский, Владимир Иосифович (1915—1947) — украинский националист, майор УПА.
 Якубовский, Георгий Васильевич (1891—1930) — русский поэт и литературный критик.
 Якубовский, Дмитрий Олегович (род. 1963) — российский адвокат и политический деятель.
 Якубовский, Егор Осипович (1820 — не ранее 1853) — российский врач, автор ряда трудов по медицине; статский советник. 
 
 Якубовский, Игнатий Фёдорович (1820—1851) — русский учёный и литератор, профессор кафедры сельского хозяйства и лесоводства Киевского университета.
 
 Якубовский, Израиль Семёнович (1924—1944) — Герой Советского Союза (1944).
 Якубовский, Кшиштоф (род. 1983) — польский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Якубовский, Пётр Григорьевич (1923—1995) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза (1944).
 Якубовский, Франц (1912—1970) — польский философ, теоретик марксизма.
 Якубовский, Фуад Борисович (1908—1975) — советский строитель, министр монтажных и специальных строительных работ СССР (1965—1975).
 Якубовский, Фёдор Романович (1877—1920) — рабочий, революционер, политический деятель, военный.
 Якубовский, Юрий Владимирович (1918—2011) — советский геофизик, электроразведчик.

Примечания

См. также 
 Якубовская
 Якубович